Вторая мировая война:

 Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) — вооружённый конфликт с участием двух мировых военно-политических коалиций, ставший крупнейшим в истории человечества.
 «Вторая мировая война» — мемуары Уинстона Черчилля, бывшего премьер-министром Великобритании в годы Второй мировой войны.

См. также 
 
 Мировая война